Die Dallas Open 2022 waren ein Tennisturnier der ATP Tour 2022 in Dallas, den Vereinigten Staaten, das vom 7. bis 13. Februar 2022 in der Halle auf Hartplatz ausgetragen wurde. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Buenos Aires die Argentina Open gespielt. Während das Turnier in Rotterdam zur höheren Kategorie ATP Tour 500 zählte, gehörten die Turniere in Buenos Aires und Dallas zur Kategorie ATP Tour 250.

Das Turnier wurde in diesem Jahr erstmals ausgetragen, nachdem es die Lizenz des Turniers in New York übernommen hatte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 708.530 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 792.980 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 6. und 7. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Dallas